Slovensko domobranstvo je lahko:
 Slovensko domobranstvo - pomožna policijska-paravojaška organizacija
 Slovensko domobranstvo - časopis